Сэр Уолтер Пейвли (; 1319 или около 1330 — 1375) — английский рыцарь, один из основателей ордена Подвязки. Был землевладельцем в графстве Кент, участвовал в Столетней войне, в том числе в битвах при Креси и Пуатье.

Биография 
Уолтер Пейвли принадлежал к рыцарскому сословию. Его отец, тоже сэр Уолтер Пейвли, был родом из Нортгемптоншира, но приобрёл земли в Кенте благодаря браку с Мод Бергерш — де-юре 3-й баронессой Бергерш, дочерью и наследницей Стефана Бергерша, сестрой Бартоломью, 1-го барона Бергерша 2-й креации, и Генри, епископа Линкольна. По женской линии Мод приходилась внучатой племянницей ещё одному кентскому барону, Бартоломью Бэдлсмиру. Пейвли-старший поддержал в 1322 году мятеж Томаса Ланкастерского, попал в плен при Боробридже, но сохранил жизнь. В 1324 году он был членом парламента как рыцарь от Кента, в 1327 или 1329 году умер. Его вдова вышла замуж во второй раз — за сэра Уолтера д’Алдона.

</center>

Уолтер-младший родился, по разным данным, в 1319 году или около 1330 года и стал единственным сыном. Он впервые упоминается в качестве обвиняемого в суде в 1340 году. 8 июля 1341 года Пейвли унаследовал часть имущества своего дяди Генри Бергерша. В последующие годы он активно участвовал в войне на континенте, получившей позже название Столетняя война. Под началом своего дяди Бартоломью Бергерша Пейвли служил в Бретани в 1342 и 1345 годах (в частности, вместе с сэром Уолтером Мэнни находился в 1342 году в Ренне); в 1343 году пребывал в Гаскони, в 1346 году сражался при Креси рядом с Чёрным принцем. В 1347 году Уолтер вместе со своим двоюродным братом Бартоломью Бергершем участвовал в осаде Кале, в 1349 году снова был в Гаскони, в 1351 году служил под началом Генри Гросмонта на море, в 1355 году воевал на юге Франции, а в 1358 году — в Бретани. В 1356 году он сражался при Пуатье. За свои военные заслуги в 1348 году Пейвли был избран одним из первых рыцарей ордена Подвязки.

Двоюродный брат сэра Уолтера Бартоломью Бергерш назначил его своим душеприказчиком в 1369 году и завещал ему несколько поместий в Кенте, а также кубок с позолотой и доспехи. В источниках упоминаются подарки Пейвли от Чёрного принца — драгоценный кубок (1346 год), боевой конь (1349). Сэр Уолтер умер 28 июня 1375 года и был похоронен в церкви Блэкфрайерз в Лондоне.

Семья 
Жена сэра Уолтера, имя которой неизвестно, принадлежала к семейству Сент-Филибертов и родила двух сыновей: Эдуарда (умер 7 декабря 1375 года) и Уолтера, погибшего при кораблекрушении вместе с Джоном Фицаланом, 1-м бароном Арундел, в декабре 1379 года. Ни один из них не оставил потомства.

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Деятели Столетней войны
Участники битвы при Креси
Участники битвы при Пуатье (1356)
Кавалеры ордена Подвязки
Английские рыцари